Mont Vully, colline située au nord du lac de Morat dans les cantons de Fribourg et de Vaud en Suisse ;
Mont-Vully, commune du canton de Fribourg située sur le Mont Vully et regroupant les anciennes communes de Bas-Vully et de Haut-Vully.
Mont Vully, site archéologique du canton de Fribourg, en Suisse. 
Vully-les-Lacs, commune du canton de Vaud située sur le Mont Vully.
Broye-Vully, district du canton de Vaud comprenant les communes vaudoises de la Broye et du Vully.